Sansonetti est un patronyme porté notamment par :

 Étienne Sansonetti (1935-2018), footballeur français.
 Philippe Sansonetti (1949-), médecin et chercheur en microbiologie français.
 Luigi Sansonetti (1888-1959), amiral italien de la Regia Marina.
 Ugo Sansonetti (1919-2019), écrivain, athlète et entrepreneur italien, fils de Luigi Sansonetti